Die italienische Stadt Mailand (IATA-Sammelcode: MIL) hat folgende Flughäfen:

 Flughafen Mailand-Malpensa, internationaler Flughafen
 Flughafen Mailand-Linate, stadtnaher Flughafen für nationale und europäische Flüge
 Flughafen Mailand-Orio al Serio, bei Bergamo, für Low Cost-, Charter und Frachtverkehr.

Auf dem Flugplatz Mailand-Bresso wird nur die Allgemeine Luftfahrt abgewickelt.